Chupones puede referirse a:

 el nombre común de la planta Anchusa azurea;
 el nombre común de la planta Lamium amplexicaule;
 el nombre común de la planta '''''Trifolium pratense.